Remicourt (Belgia)
 Remicourt, Marne
 Remicourt, Vosges